2 лиры () — монеты, имевшие хождение в Италии с 1861 по 2001 год. За 140 лет от момента объединения Италии до введения евро было выпущено одиннадцать монетных типов монет номиналом в две лиры. Ряд из них выпустили многомиллионными тиражами, одна в количестве 71 тысяча. По мере девальвации итальянской лиры её покупательная способность снизилась в десятки тысяч раз. Первые две лиры содержали 10 г серебра 900-й пробы. В 2002 году, когда производился обмен наличных денег на евро, 2 лиры соответствовали 0,1 евроцента.

Королевство Италия 
За время существования королевства Италия было выпущено несколько типов монет номиналом в 2 лиры. Все они содержат изображение монарха на аверсе. На гурте некоторых из них расположены слова «FERT FERT FERT», представляющие девиз Савойского дома. Монеты номиналом в две лиры повторяли по своим весовым характеристикам и размерам французские два франка. Италия с 1865 года стала официальным членом Латинского монетного союза, предусматривающего унификацию денежных единиц различных государств и их монет из золота и серебра. С началом Первой мировой войны нормы союза перестали действовать.

Правление Виктора Эммануила II 
Монеты номиналом в 2 лиры начали выпускать с первого года создания королевства Италия в 1861 году. Первые экземпляры 1861 и 1862 годов чеканили из серебра 900-й пробы на монетных дворах Турина и Неаполя. На аверсе монеты изображён повёрнутый вправо профиль короля, круговая надпись «VITTORIO EMANUELE II» и год выпуска внизу. Под шеей Виктора Эммануила II знак монетчика  «FERRARIS». Реверс содержит в центре герб Савойского дома, вокруг которого цепь высшего ордена Святого Благословения и две лавровые ветви. Внизу указание номинала «L • 2», знак монетного двора «N BN» для Неаполя, «T BN» — Турина. Круговая надпись на оборотной стороне монеты «REGNO D’ITALIA» обозначает «Королевство Италия».

В связи с увеличением цены серебра относительно золота в 1863 году снизили содержание благородного металла в монете до 835-й пробы. Весовые характеристики и вид монеты остался неизменным. Экземпляры из прежних выпусков целенаправленно изымали из оборота до 1870 года. В том же году выпустили ещё один монетный тип. Он уже имел отличия от первого выпуска. На реверсе в центре находилось обозначение номинала в две строки «2 / LIRE», вверху полукруговая надпись «REGNO D’ITALIA», внизу — две перевязанные бантом оливковые ветви, под которым располагается знак монетного двора. Монеты этого типа с годом «1863» продолжали чеканить в 1864 и 1865 годах.

Правление Умберто I 
При Умберто I чеканили идентичные по весовым характеристикам монетам того же номинала 1863 года две лиры. Аверс содержит изображение короля Умберто I и круговую надпись «UMBERTO I — RE D’ITALIA», а также год выпуска. На обрезе бюста помещен знак медальерного мастера  «SPERANZA». На реверсе — гербовый щит в цепи Высшего ордена Святого Благословения. По бокам от него помещено обозначение номинальной стоимости «L» и «2». По кругу поля — переплетённые внизу лавровая и оливковая ветви, сверху — . Внизу справа располагается знак монетного двора Рима «R». В зависимости от величины головы короля выделяют две разновидности — с чуть меньшим (1881—1886) и чуть большим (1887, 1897—1899) изображением Умберто.

Правление Виктора Эммануила III 
При правлении Виктора Эммануила III (1900—1946) было выпущено несколько монетных типов 2 лир. Первый из них получил название «Aquila Sabauda» («Савойский орёл») из-за характерного изображения на реверсе. Их чеканили с 1901 по 1907 год. Они перестали выполнять роль законного платёжного средства и были демонетизированы 1 октября 1917 года. В 1908 году свет увидела новая монета, получившая название «Quadriga veloce» («Быстрая квадрига»). Аверс содержит изображение короля и круговую надпись, ограниченную ободком, «VITTORIO·EMANVELE·III·RE·D’ITALIA». На внутренней стороне ободка мелким шрифтом указано имя скульптора  «D·CALANDRA M», участвовавшего в создании монеты. На монетах 1908 года надпись прямая, на последующих — идёт полукругом по внутреннему краю ободка.

В 1911 году по случаю 50-летия основания королевства Италия выпустили миллион памятных 2 лир. Изображение на реверсе двух лирах «Cinquantenario» () повторяет таковое на золотых 50 лирах, а также медных 10 чентезимо и серебряных 5 лирах. Мужчина и женщина на фоне военного парового корабля символизируют Италию и Рим.

Следующий монетный тип «Quadriga briosa» («Живая квадрига») в целом повторяет «Quadriga veloce» за исключением ряда мелких деталей рельефа квадриги и аллегорического изображения Италии на реверсе, а также отсутствия ободка между надписью и изображением короля на аверсе.

После окончания Первой мировой войны государство отказалось от выпуска серебряных монет для оборота номиналом в одну и две лиры. В 1923 году отчеканили первые никелевые 2 лиры. На реверсе поместили символ пришедшей к власти Национальной фашистской партии — пучок фасций и топорик. О том, что новые монеты из неблагородного металла соответствуют старым серебряным, свидетельствовало обозначение номинала «BVONO DA LIRE 2». Особенностью выпуска стала чеканка тиражами в десятки миллионов для широкого оборота с 1923 по 1927 год и исключительно для нумизматов с 1928 по 1935 год по 50 штук ежегодно.

Последний выпуск монет номиналом в две лиры королевства Италия, получивший название «Империя» (), датирован 1936—1943 годами. В 1936 году в честь провозглашения империи (в 1935 году Муссолини завоевал Эфиопию, после чего объявил о «втором рождении Римской империи», — король Италии получил титул императора Эфиопии) отчеканили серию памятных монет различных номиналов. На реверс монеты поместили древнеримский штандарт аквилу в венке из лавровых ветвей. Внизу помещены номинал, два года выпуска — один по стандартному григорианскому календарю, другой — прихода к власти в Италии фашистской партии. В зависимости от металла из которого отчеканена монета различают три разновидности. Первая 1936, 1937 и 1939 годов произведена из никеля, вторая — 1939 и 1940 годов из акмонитала, содержащего 740 ‰ железа, 180 ‰ хрома и 80 ‰ никеля не магнитится, а третья из нержавеющей стали магнитится. Гурт первой разновидности гладкий, второй и третьей — рубчатый.

Итальянская республика 
В Итальянской республике 2 лиры стали разменной монетой, которую вначале чеканили многомиллионными тиражами. По мере девальвации лиры их покупательная способность падала, что к привело к тому, что их дальнейший выпуск стал неактуальным и в 1959 году его прекратили. С 1968 года выпуск возобновили, но преимущественно в наборах и качества пруф для коллекционеров. В зависимости от изображённых на них растениях выделяют монетный тип «Колос» 1946—1950 годов и «Олива» 1953—2001 годов выпуска.

С 2002 года Италия перешла на евро. обмен производился по курсу 1 евро за 1936,27 лиры. Соответственно 2 лиры на момент прекращения хождения соответствовали 1 евроценту. Официально лиры можно было обменять на евро до начала 2012 года. Затем по решению суда срок продлили до 5 февраля 2016 года.

Монетные типы

Комментарии 
 Тиражи монет по годам

Примечания

Литература 
 
 
 
 

Монеты Италии